Primer cognom:
 Francesc Perramon i Pla (Manresa, 1907 – Barcelona), polític, impressor i periodista.
 Josep Perramon Acosta (Barcelona, 1946), jugador d'handbol català.
 Llorenç Perramon i Playà (Manresa, 1895 - Mèxic ?), periodista, acadèmic i polític.
 Segon cognom:
 Anselm Corrons i Perramon (Manresa, 1902 – 1994), dibuixant humorístic, ninotaire, cartellista, il·lustrador i pintor.
 Carles Fages de Perramon (Figueres, 1843 - 1932), propietari i jurista figuerenc.
 Isidre Costa i Perramon, polític manresà.
 Domènec Perramon i Torrús (Canet de Mar, 1906 - Londres, 1976), poeta català.